Hidden Fires – cortometraggio del 1913 diretto da George Loane Tucker
Hidden Fires – film del 1918 diretto da George Irving
Verborgene Gluten  (titolo inglese: Hidden Fires) – film del 1925 diretto da Einar Bruun